Но́рберт Ро́жа (; род. , , Венгрия) — венгерский пловец, один из сильнейших брассистов мира 1990-х годов. Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, чемпион и призёр чемпионатов Европы. Экс-рекордсмен мира на дистанции 100 м брассом на «длинной воде».

Включен в состав национальной сборной в 17-летнем возрасте. Первым крупным международным стартом в карьере стал чемпионат мира в Перте 1991 года, дебют был успешным, 19-летний пловец стал чемпионом мира на дистанции 100 метров брассом, установив при этом новый мировой рекорд 1.01,45. На дистанции вдвое длиннее Рожа стал вторым, уступив только американцу Майку Барроумэну. В том же году на европейском первенстве в Афинах Норберт собрал полный комплект медалей, выиграв золото на 100 м брассом, серебро на 200 м брассом и бронзу в составе венгерской комбинированной эстафеты. На стометровке он превзошёл собственный же мировой рекорд полугодичной давности - 1.01,29. Рекорд продержался два года, пока не был побит соотечественником Рожи Кароем Гюттлером.

На Олимпийских играх дебютировал в Барселоне в 1992 году, где на обеих дистанциях брассом завоевал серебро. Плыл этап брассом в комбинированной эстафете, которая стала шестой. В 1994 году на чемпионате мира в Риме Рожа стал двукратным лауреатом, выиграв оба старта брассом. 

На Играх в Атланте 1996 года Рожа завоевал олимпийское золото на 200-метровой дистанции. После Игр в Атланте его результаты начали снижаться, на мировом первенстве 1998 года Рожа завоевал лишь две бронзы. После Олимпиады 2000 года в Сиднее, где он не смог попасть в финал на 200-метровке, Рожа завершил карьеру. 

После ухода из спорта страдал тяжёлыми депрессиями, злоупотреблял алкоголем и наркотиками. В мае 2007 года пытался покончить жизнь самоубийством, но был спасён врачами.

Примечания

Ссылки 
  

Пловцы Венгрии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию